Fernando Fernández de Córdova (1809-1883), militaire espagnol ;
  (1916–1999), chanteur mexicain ;
 Fernando Fernández Monje (1934-1981), chanteur de flamenco espagnol ;
 Fernando Fernández Sánchez (1940-2010), bédéaste et dessinateur, espagnol ;
 Fernando Fernández Martín (1943-), homme politique espagnol ;
  (1971-), handballeur espagnol ;
 Fernando Fernández (1979-), Fernando Miguel Fernández Escribano, joueur et entraîneur de football espagnol ;
 Fernando Fernández (1992-), Fernando Fabián Fernández, footballeur paraguayen.